Мохаммед Амін — саудівський футболіст
 Мохаммед Амін — кенійський фотожурналіст